Cette page présente le bilan saison par saison du FC Nantes en Coupe de France.

Le FC Nantes a remporté quatre Coupes de France (1979, 1999, 2000, 2022) pour neuf finales disputées. Il est à noter qu'aucune des trois premières finales remportées ne l'a été face à une équipe de la même division (AJ Auxerre, D2 en 1979 ; CS Sedan-Ardennes, D2 en 1999 ; Calais RUFC, CFA en 2000). Par ailleurs, le FCN a manqué à trois reprises le doublé en finale, puisqu'il remportait le championnat en 1966, en 1973 et en 1983.



Historique du FC Nantes en Coupe de France

Un petit tour et puis s'en va (1943-1963)

Des hauts et des bas (1963-1983)

Le passage à vide (1983-1998)

Le temps des épopées (1998-2007)

Le désenchantement (2007-aujourd'hui)

Statistiques et tableau récapitulatif

Statistiques 

Le tableau suivant résume le bilan du club dans la compétition, actualisé en fin de saison 2014-2015.

Tableau des matchs 
Années 1940

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Tableau récapitulatif 
Ce tableau présente le bilan saison par saison du FC Nantes (renommé en FC Nantes Atlantique de 1992 à 2007).

Légende :  (I) = évolue au  national (et ainsi de suite...), () = Tirs au but (avec prolongation préalable), ", " = match aller-retour, "/" = match d'appui,  = après prolongation, Part. = participation.

Victoire finaleQualificationÉliminationExempt

Finales

Gagnées

Perdues

Notes et références

Notes

Références 

 

FC Nantes
Coupe de France de football